Neoarcturus är ett släkte av kräftdjur. Neoarcturus ingår i familjen Holidoteidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Neoarcturus